Dębniki ist Ortsname in Polen:
 Dębniki (Krakau)
 Dębniki (Woiwodschaft Niederschlesien)
 Dębniki (Łomża)
 Dębniki (Zambrów)